Aleksander Mańkowski (1855 - 1924) – polski pisarz
 Aleksander Mańkowski (1924 - 2010) – polski lekkoatleta